Az 1968. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női óriás-műlesiklás versenyszámát február 15-én rendezték Chamrousse-ban. Az aranyérmet a kanadai Nancy Greene nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1968. évi téli olimpiai játékokon